Desa Rakitan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rakitan (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 109,70), Jawa Tengah, 
 Desa Rakitan (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 111,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar